Caio Servílio Estruto Aala (cônsul em 478 a.C.) — cônsul em 478 a.C.
 Caio Servílio Aala —  herói romano e assassino de Espúrio Mélio
 Caio Servílio Aala (cônsul em 427 a.C.) — cônsul em 427 a.C.
 Caio Servílio Estruto Aala (tribuno consular em 408 a.C.) — tribuno consular em 408, 407 e 402 a.C. 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história